Die vierte U-20-Fußball-Südamerikameisterschaft der Frauen wurde in der Zeit vom 3. März bis 17. März 2010 in Kolumbien ausgetragen. Das Turnier wurde mit zehn Mannschaften gespielt und alle Spiele wurden im Estadio Alfonso López ausgetragen. Sieger wurde Brasilien durch einen 2:0-Sieg über Gastgeber Kolumbien. Diese Mannschaften qualifizierten sich auch für die U-20-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2010 in Deutschland.

Vorrunde

Auslosung

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Ausführliche Ergebnisse auf rsssf.com

2010
Fußballveranstaltung 2010
Fußball (Kolumbien)
Sportveranstaltung in Bucaramanga